Koeman ist der Familienname folgender Personen:

 Cornelis Koeman (1918–2006), niederländischer Kartograf, Autor von Atlantes Neerlandici
 Erwin Koeman (* 1961), niederländischer Fußballspieler
 Martin Koeman (1938–2013), niederländischer Fußballspieler (Vater von Erwin und Ronald)
 Ronald Koeman (* 1963), niederländischer Fußballspieler